Vånga kyrka kan syfta på:

Vånga kyrka, Östergötland – en kyrka väster om Skärblacka i Linköpings stift
Vånga kyrka, Skåne – en kyrka nordost om Kristianstad i Lunds stift